Эйдус — фамилия. Известные носители:

 Эйдус, Арнольд (1922—2013) — американский скрипач.
 Эйдус, Предраг (1947—2018) — сербский актёр.
 Эйдус, Яков Тевелевич (1907—1975) — советский химик-органик.